Paloma (Macrolepiota procera), bolet comestible de l'ordre dels agaricals
 La Paloma (sala de ball), sala de ball al districte de Ciutat Vella propera a la Ronda Sant Antoni
 La Paloma (Montevideo)
 La Paloma (Nonell), pintura sobre tela pintada per Isidre Nonell el 1904
 La Paloma (Uruguai), ciutat balneari al departament de Rocha
 La Paloma-Lost Creek, concentració de població al comtat de Nueces (Texas, EUA)
 Alfred-South La Paloma, concentració de població al comtat de Jim Wells (Texas, EUA)